Cool Springs ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cool Springs (Alabama)
 Cool Springs (Georgia)
 Cool Springs (Kentucky)
 Cool Springs (North Carolina)
 Cool Springs (South Carolina)
 Cool Springs (Tennessee)
 Cool Springs (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cool Springs Farm, in Franklin, Tennessee, ID-Nr. 83004314
 Cool Springs High School, in Forest City, North Carolina, ID-Nr. 99000813

Siehe auch:
 Cool Spring